Oulujoki kan syfta på:

 Oulujoki – finska namnet på en älv i Kajanaland, se Ule älv
 Oulujoki kommun –  en tidigare finländsk kommun